La route nationale 318 peut désigner :
 La  Route nationale 318, en Chine
 La Route nationale 318, en France

Voir aussi